Everything ():
 Everything — сингл американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails.
 Everything — альбом американской группы The Bangles.
 Everything — компьютерная игра-симулятор.
 Everything — локальный поисковик, бесплатная утилита для Windows.